Dymnicowe (Fumarioideae Eaton lub Fumariaceae Bercht. & J. Presl 1820) – podrodzina lub rodzina roślin zielnych (w zależności od ujęcia systematycznego) siostrzana dla makowatych Papaveraceae sensu stricto. Należy tu około 16 rodzajów. Niektórzy przedstawiciele rodziny to rośliny lecznicze.

Morfologia 
 Kwiaty  Grzbieciste lub dwubocznie symetryczne (cecha charakterystyczna odróżniająca od rodziny makowatych, gdzie kwiaty są promieniste). Jeden lub dwa płatki zakończone są tępymi wyrostkami tzw. ostrogami, służącymi za zbiornik nektaru. Pręciki są zrośnięte w dwie wiązki.
 Owoce  Dwukrotne i jednokomorowe.

Systematyka 
 Pozycja w systemie APG II (2003) i według APweb (2001...)
Dymnicowe w randze podrodziny włączane są do rodziny makowatych, stanowiącej grupę siostrzaną dla niemal wszelkich pozostałych przedstawicieli rzędu jaskrowców z wyjątkiem Eupteleaceae. 

 Pozycja w systemie Reveala (1994-1999)
Takson wyróżniony jest w randze podrodziny w obrębie makowatych.

 Pozycja w systemie Cronquista (1981)
Takson w randze rodziny o następującej pozycji: gromada okrytonasienne, klasa dwuliścienne, podklasa Magnoliidae, rząd makowce. 

 Podział podrodziny
 Plemię: Fumarieae
 Ceratocapnos
 Cryptocapnos
 Cysticapnos
 Discocapnos
 Fumaria L. – dymnica
 Platycapnos
 Pseudofumaria
 Rupicapnos
 Sarcocapnos
 Trigonocapnos
 Adlumia Raf. ex DC.
 Capnoides Mill.
 Corydalis DC. – kokorycz
 Dactylicapnos
 Dicentra Bernh. – serduszka (ładniczka, ładnotka)
 Plemię: Hypecoideae (= Hypecoaceae (Prantl & Kundig) Barkley)
 Hypecoum
 Pteridophyllum

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Makowate